Rotthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Enis Rotthoff, deutscher Komponist
 Eve Rotthoff (* 1939), deutsche Politikerin (CDU)